Влади́мир Гео́ргиевич Декано́зов (Деканозишвили; ) — деятель советских спецслужб, Генерал-лейтенант (09.07.1945), один из активных участников сталинских репрессий (большого террора). Дипломат, посол СССР в Германии перед началом Великой Отечественной войны.

Входил в ближайшее окружение Л. П. Берии.

Арестован по делу Берии по обвинению в измене Родине в форме шпионажа и заговоре с целью захвата власти и прочем. 23 декабря 1953 года приговорён Военной коллегией Верховного Суда СССР по ст. 58 УК РСФСР к высшей мере наказания — смертной казни и в тот же день расстрелян.

Биография 
По национальности грузин. Родился в семье Георгия Деканозишвили, служащего нефтяной компании, впоследствии возглавлявшего партию социал-федералистов в дореволюционной Грузии.

Учился в гимназиях Баку (1914) и Тифлиса (1916). Учился на медицинских факультетах Саратовского и Бакинского университетов. С 1918 года в РККА. В 1921—1931 годах работал в Чрезвычайной комиссии в АзССР и ГССР. Затем, с усилением влияния советских спецслужб во всех сферах жизни, был назначен в ЦК КП(б) Грузии: секретарь по транспорту и снабжению, заведующий отделом советской торговли, с 1936 года нарком пищевой промышленности Грузии, с 1937 года председатель Госплана ГССР.

В декабре 1938 года, с назначением Л. П. Берии наркомом внутренних дел СССР, вызван в Москву. 2 декабря 1938 года начальнику 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР Деканозову было присвоено специальное звание комиссар госбезопасности 3-го ранга. Впоследствии назначен заместителем начальника ГУГБ НКВД СССР, начальником контрразведывательного отдела. Со 2 декабря 1938 года по 13 мая 1939 года Деканозов возглавлял советскую внешнюю разведку (ИНО). Был одним из главных организаторов репрессий в РККА и органах внутренних дел в начале 1939 года.

В мае 1939 года в составе специальной комиссии ЦК партии по проверке Наркоминдела СССР. С 3 мая 1939 года заместитель наркома иностранных дел СССР.

Летом 1940 года находился в Литовской ССР. Координировал деятельность местных и прибывших из СССР сил по присоединению Литвы к Советскому Союзу.

Посол СССР в Германии 
24 ноября 1940 года Деканозов назначен чрезвычайным и полномочным представителем СССР в Германии (с сохранением поста заместителя наркома иностранных дел), с 9 мая 1941 года в статусе чрезвычайного и полномочного посла, являлся им до начала Великой Отечественной войны. За несколько дней до 22 июня Деканозов в Берлине предпринял последние попытки наладить диалог с германской верхушкой, добиться аудиенции у Гитлера. Не получив её, направил «вербальную ноту» в адрес рейхсминистра Риббентропа, где указал на нарушения советских границ германской авиацией в период между 19 апреля и 19 июня 1941 года, а именно 180 вторжений самолётов в воздушное пространство СССР на глубину до 150 километров.

22 июня 1941 года, в 4 часа утра Деканозова вызвал Риббентроп и зачитал ему ноту Советскому правительству об объявлении войны. Деканозов пытался объяснить рейхсминистру, что германские претензии не имеют оснований, однако, как вспоминал Деканозов, Риббентроп на это лицемерно возражал, что «лично он скорбит, лично он сделал всё для стабилизации отношений с Россией».

После начала войны Германия и СССР договорились, что с дипломатами поступят на условиях взаимности. Посол Деканозов был интернирован вместе с персоналом посольства и обменян на германского посла в СССР В. фон дер Шуленбурга и немецких дипломатов на границе СССР и Турции.

Другие посты 
На XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 года избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Член ЦК ВКП(б) с 1941 по 1952 год. Депутат Верховного Совета РСФСР 2-го созыва.

В 1943 году возглавлял комиссию по первому приёму студентов в МГИМО.

С марта 1946 по март 1947 — заместитель министра иностранных дел СССР.

В марте 1947 года назначен заместителем начальника ГУСИМЗ, которым руководил другой ставленник Л. П. Берии, бывший министр госбезопасности В. Н. Меркулов. В 1949 году Деканозов освобождён от этой должности.

Впоследствии занимал незначительные должности: с октября 1949-го — член советской части Постоянной комиссии по внешнеэкономическим связям между СССР и Болгарией, с июня 1952 года — член Комитета по радиовещанию при СМ СССР.

В апреле — июле 1953 года — министр внутренних дел Грузинской ССР.

Арест, суд, казнь 
30 июня 1953 года, после ареста Л. П. Берии, снят с должности и арестован как «член банды Берии».

Специальным судебным присутствием Верховного Суда СССР под председательством Маршала Советского Союза И. С. Конева 23 декабря 1953 года вместе с Берией Л. П., Кобуловым Б. З., Меркуловым В. М., Влодзимирским Л. Е., Гоглидзе С. А., Мешиком П. Я. приговорён к смертной казни (расстрелу) с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, лишением воинских званий и наград. Расстрелян в тот же день в 21 час 20 минут. Тело было кремировано в печи 1-го Московского крематория, прах захоронен на Новом Донском кладбище.

Отказ в реабилитации 
29 мая 2000 года, рассмотрев обращение родственников осуждённых с просьбой о реабилитации, Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации вынесла Определение № бн-00164/2000, в котором, в частности говорится:
Оценивая действия Деканозова, Мешика и Влодзимирского, Военная коллегия исходит из следующего. Будучи ответственными должностными лицами в органах госбезопасности и внутренних дел государства, они хотя и выполняли распоряжения Берии, Кобулова, Меркулова, но и сами систематически злоупотребляли властью, что выражалось в арестах невиновных людей, фальсификации материалов уголовных дел, применении пыток, то есть совершили деяния при наличии особо отягчающих обстоятельств в виде незаконного лишения свободы и гибели многих граждан. Поэтому в содеянном Деканозовым, Мешиком, Влодзимирским суд усматривает состав преступления, предусмотренного ст. 193 — 17"б" УК РСФСР (в редакции 1926 года).

Отказав в реабилитации, ВКВС вместе с тем частично изменила приговор Специального судебного присутствия от 23 декабря 1953 года, переквалифицировав деяния осужденных, исключив обвинение в измене Родине и назначив им наказание за должностные преступления в виде злоупотребления властью при наличии особо отягчающих обстоятельств в виде 25 лет лишения свободы, отменив соответственно указание о применении к ним конфискации имущества.

Несмотря на отказ в реабилитации, персоналия Владимира Деканозова в 2020 году представлена в списке героических фигур советской разведки на официальном сайте Службы внешней разведки Российской Федерации, при этом в биографии на сайте СВР РФ ни словом не упоминается о доказанном судом участии Деканозова в массовых репрессиях сталинского периода.

Награды 
 Орден Ленина (3.11.1944)
 Орден Красного Знамени (26.04.1940)
 Орден Отечественной войны 1 степени (5.11.1945)
 Орден Трудового Красного Знамени Грузинской ССР (10.04.1931)
 медали
 знак «Почётный работник ВЧК-ОГПУ (V)» (1929)
Лишён всех наград в соответствии с приговором суда.

Семья 
Жена — Нора Тиграновна (г.р. 1906), дети — Реджинальд (1927—2000) и Нина (г.р. 1929).

В 1954 году, после ареста и расстрела В. Г. Деканозова, его жена и сын были высланы на спецпоселение в Казахскую ССР. Также вместе с ними были высланы мать Норы Тиграновны — Арутюнова Варвара Мартыновна и жена Реджинальда — Деканозова Циала Петровна (дочь П. А. Шария).

Примечания

Литература 
 Деканозов В. Г. // 
 Торчинов В. А., Леонтюк А. М. Вокруг Сталина. Историко-биографический справочник. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2000. — ISBN 5-8465-0005-6

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110507124355/http://svr.gov.ru/history/dekanozov.htm

Члены ЦК КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Грузинской ССР
Послы СССР в Германии
Народные комиссары и министры Грузинской ССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Начальники отделов ГУГБ НКВД СССР
Руководители советской внешней разведки
Кавалеры ордена «Трудового Красного Знамени ССР Грузии»
Дипломаты, репрессированные в СССР
Казнённые дипломаты
Нереабилитированные
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Казнённые в 1953 году
Расстрелянные в РСФСР
Заместители министра иностранных дел СССР